Мадьяр:
 Мадьяры — венгры, жители нынешней Венгрии.

Фамилия 
 Мадьяр, Арманд (1888—1961) — венгерский борец греко-римского стиля, чемпион Европы.
 Мадьяр, Габор (род. 1914) — венгерско-американский виолончелист.
 Мадьяр, Геза (род. 1973) — румынский гребец-байдарочник.
 Мадьяр, Ласло (1818—1864) — венгерский путешественник.
 Мадьяр, Людвиг Игнатьевич (или Лайош Мадьяр, настоящее имя Лайош Мильхофер (Мильгорф); 1891—1937) — венгерский историк-китаевед, политолог, журналист и революционер-марксист.
 Мадьяр, Рикард (род. 1991) — шведский футболист.

Имя 
 Худайбергенов, Мадьяр (1924—2016) — советский государственный и политический деятель, 1-й секретарь Хорезмского областного комитета КП Узбекистана.

Топоним 
 Мадьяр — деревня Агрызского района Республики Татарстан.

См. также 
 Маджары
 Мажар